Federació Nicaragüenca de Futbol, òrgan rector del futbol a Nicaragua
 Federació Nigerina de Futbol, òrgan rector del futbol al Níger
 Federació Navarresa de Futbol, òrgan rector del futbol a Navarra
 Federació Nord-rio-grandenca de Futbol, òrgan rector del futbol a Rio Grande do Norte (Brasil)
 Festival Nacional de Cinema del Marroc (del seu nom en francès Festival National du Film), festival de cinema del Marroc
 Fundació Friedrich Naumann (del seu nom en anglès Friedrich Naumann Foundation), fundació alemanya en favor del liberalisme
 Friday Night Funkin', videojoc de ritme desenvolupat a Newgrounds